Лой може да се отнася за:
 лой – животинска мазнина

Личности 
 Мирна Лой (1905 – 1993), американска актриса
 Рик Ван Лой (р. 1933), белгийски колоездач